Кубок СССР по лыжным гонкам — соревнование лучших советских лыжников. Впервые был проведён в 1969 году в Бакуриани и в дальнейшем проходил ежегодно. Всего в период с 1969 по 1991 год было проведено 23 Кубка СССР по лыжным гонкам. В дальнейшем в каждой стране, ранее входившей в состав СССР, начали проводиться свои отдельные соревнования.

Кубок СССР по лыжным гонкам